

Городецька сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область

Городецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Городецька сільська рада — колишня сільська рада, Рівненська область, Володимирецький район
 Городецька сільська рада — колишня сільська рада, Черкаська область, Уманський район